San Víctor (Argentina) — junta de governo da província de Entre Ríos
San Víctor (República Dominicana) — município da província de Espaillat

Desambiguações de topônimos